Carl Albert von Kamptz ist der Name folgender Personen:

 Carl Albert von Kamptz (1769–1849), deutscher Jurist und Politiker, siehe Karl Albert von Kamptz
* Carl Albert von Kamptz (Gesandter) (1808–1870), deutscher Verwaltungsjurist und Diplomat